Hetero verwijst doorgaans naar "anders" (dan het eigene). Het is afgeleid van het Griekse woord heteros ("anders", "verschillend", "ongelijk", "vreemd", "afwijkend").
 Chemie
 Heteroatoom: In de scheikunde een niet-koolstofatoom in de keten van het molecule.
 Heterocyclische verbinding een verbinding waarin een ringstructuur in het molecule voorkomt. In de ring zijn niet alle atomen koolstof.
 Geaardheid: Hetero zonder toevoeging heeft betrekking op seksuele geaardheid.